Bodilsker (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Bornholm. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Bodilsker (plaats), een plaats in de Deense regio Hovedstaden, gemeente Bornholm.